Liturgiereform steht für:
 die Liturgiereform der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert
 die Liturgiereform Karls des Großen
 die Liturgiereform Gregors des Großen
 die Liturgiereform Pius’ V.
 die Reform der Karwochenliturgie